Amdorf (Detern), een dorp in de gemeente Detern in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Amdorf (Herborn), een plaats in de Duitse gemeente Herborn, deelstaat Hessen